АТО
 Ато-
 Ато — містечко в Японії